

Geografia 
 Colombia – stato dell'America meridionale
 Colombia – comune del dipartimento di Huila (Colombia)
 Colombia – comune della provincia di Las Tunas (Cuba)

Altro 
 Colombia – stazione della metropolitana di Madrid
 Colombia – squadra colombiana di ciclismo

Pagine correlate 

 Columbia